Aranea senoculata est un synonyme attribué à deux espèces d'araignées :
 Aranea senoculata Linnaeus, 1758 est synonyme de Segestria senoculata (Linnaeus, 1758)
 Aranea senoculata Cyrillus, 1787 nec Linnaeus, 1758 est synonyme de Metellina segmentata (Clerck, 1757)

Synonyme d'espèce d'araignées (nom scientifique)
Tetragnathidae
Segestriidae